Fautsbach ist ein geographischer Name:

 Fautsbach (Murr), rechter Zufluss der Murr nahe an der Westermurrer Mühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fautsbach, häufige Schreibung von Fautspach, Weiler im Gemeindeteil Sechselberg, Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg